Лу́мбовка — река на Кольском полуострове. Длина — 80 км. Площадь бассейна — 1040 км².

Река расположена в северо-восточной части Кольского полуострова. Берёт начало от слияния двух ручьёв, впадает в Лумбовский залив рядом с селом Лумбовка.

Река порожистая, пороги встречаются на всём протяжении реки. Имеет множество притоков, самыми большими являются реки Верхний и Нижний Эукуриок, Верхний и Нижний Пунтэй.

Название реки Лумбовка произошло от саамского слова лумбал — проточное озеро.

Примечания

См. также 
 Реки Мурманской области

Реки, впадающие в Белое море на Терском берегу
Реки Ловозерского района